Эббе Роде (; 10 мая 1910, Фредериксберг — 23 мая 1998, Копенгаген) — датский  театра и кино,  и .

Биография 
Родился в семье писателя и критика Хельге Роде. Дебютировал на сцене Копенгагенского «Дагмартеатра» в 1931 году. В 1932—1956 годах — актёр Королевского театра Дании, затем периодически выступал в различных театрах страны. Исполнил много ролей в большом количестве пьес.

Блестящая сценическая техника, отличные внешние данные — дали возможность Эббе Роде стать одним из наиболее популярных датских актёров. Его комедийные работы отличала яркая, своеобразная эксцентричность: Мальволио («Двенадцатая ночь» Шекспира), сэр Питер («» Шеридана), Шас (одноименная пьеса Сои), Хиггинс («Пигмалион» Б. Шоу), Хлестаков («Ревизор» Н. В. Гоголя, Крутицкий («На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского) и др.

Эббе Роде — мастер сложного психологического рисунка. Это особенно полно проявилось в таких ролях, как Освальд; адвокат Хельмер («Кукольный дом» Ибсена), Саннес («Банкротство» Бьёрнсона), Аладдин (одноименная пьеса Эленшлегера), Борх («30 лет спустя» Сои), Артур («Братья и сестра» Браннера), Йон («Лишняя женщина» Сённербю), Тригорин («Чайка» Чехова).

Лучшая работа Эббе Роде — трагический, исполненный страстного жизнелюбия образ сказочника Андерсена в фантастической пьесе К. Абелля «Андерсен, или Сказка его жизни».

Э. Роде — автор стихов и сборника театральных очерков «Волшебное золото» (1960).

Снимался в кино с 1933 года, сыграл роли в около 50 датских фильмах.

Был женат на актрисах Бодиль Кьер (1939—1948), Хелле Виркнер (1949—1959) и Нине Пенс (1959—1983).

Избранная фильмография 

 Tango — 1933
 Provinsen kalder — 1935
 Millionærdrengen — 1936
 Den kloge mand — 1937
 Balletten danser — 1938
 Frøken Vildkat — 1942
 Lykken kommer — 1942
 Afsporet — 1942
 Søren Søndervold — 1942
 Som du vil ha' mig — 1943
 Familien Gelinde — 1944
 Teatertosset — 1944
 Frihed, lighed og Louise — 1944
 Otte akkorder — 1944
 Spurve under taget — 1944
 To som elsker hinanden — 1944
 Den usynlige hær — 1945
 Ditte Menneskebarn — 1946
 Jeg elsker en anden — 1946
 Familien Swedenhielm — 1947
 Ta', hvad du vil ha' — 1947
 Kristinus Bergman — 1948
 John og Irene — 1949
 For frihed og ret — 1949
 Din fortid er glemt — 1950
 Nålen — 1951
 Fireogtyve timer — 1951
 Vi som går stjernevejen — 1956
 Jeg elsker dig — 1957
 Harry og kammertjeneren — 1961
 Det stod i avisen — 1962
 Gertrud — 1964
 Naboerne — 1966
 Utro — 1966
 Tre mand frem for en trold — 1967
 Oktoberdage — 1970
 Hærværk — 1977
 Rend mig i traditionerne — 1979
 De uanstændige — 1983
 Пир Бабетты — 1987
 Sidste akt — 1987
 Høfeber — 1991

Награды 
 Орден Данеброг
 Премия Нильса (1997)

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 4 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1965
 Engberg Н., Dansk teater i halvtredserne, Kbh., 1959.

Ссылки 
 
 Ebbe Rode at Danskefilm.dk

Актёры театра Дании
Киноактёры Дании
Лауреаты театральных премий